Спиридонова Елена:

 Спиридонова, Елена Вилоровна (Крамер) (род. 1960) — советская и российская актриса.
 Спиридонова, Елена Владимировна (род. 1978) — российская телеведущая.